

Sciences et techniques 
 Chow est l'une des transcriptions du nom traditionnel chinois de l'étoile Beta Serpentis.

Culture et société 
 Le Chow-chow est une race de chiens originaire de Chine.
 Le bunny chow est un sandwich sud-africain, au curry.
 Bunny Chow est un film du réalisateur sud-africain , réalisé en 2006.

Patronyme 

Agnes Chow (1996-), militante politique de Hong Kong ;
Chow Yun-fat (1955-), acteur hongkongais ;
Isabel Macías Chow (1984-), athlète espagnole ;
, le nom de deux acteurs ;
Olivia Chow (1957-), femme politique sociale-démocrate canadienne ;
Raymond Chow (1927-2018), producteur de film et animateur de télévision hongkongais ;
Rey Chow (1958-), chercheuse en études de genre et postcoloniales ;
Stephen Chow (1962-), acteur, réalisateur et scénariste hongkongais ;
Ven Te Chow (1919-1981), ingénieur et professeur en hydrologie et en hydraulique à l'université d'Illinois ;
Yuan-Shih Chow (1924-2022), probabiliste sino-américain.